Джордж Бернард Андервуд (; 4 ноября 1884, Манчестер (Нью-Гэмпшир), Нью-Гэмпшир — 28 августа 1943, Бостон) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Андервуд участвовал в трёх дисциплинах. Он занял пятое место в командной гонке на 4 мили, но в итоге его команда стала лучшей и он получил золотую медаль. Также он занял четвёртую позицию в гонке на 800 м и позицию между 7-й и 12-й в забеге на 400 м.

Ссылки 
 Джордж Андервуд на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1884 году
Родившиеся 4 ноября
Родившиеся в Манчестере (Нью-Гэмпшир)
Умершие в 1943 году
Умершие 28 августа
Умершие в Бостоне
Бегуны на длинные дистанции США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике